Ка́рри Грэм (; 26 февраля 1967, Гамильтон, Онтарио, Канада) — канадский .

Биография и карьера 
Карри Грэм родился 26 февраля 1967 года в Гамильтоне (провинция Онтарио, Канада). Он посещал Алгонкинскую государственную школу и Мейнардскую государственную школу. Его семья переехала из Алгонкина, Онтарио, в Кардинал, Онтарио. Он учился в средней школе округа Саут-Гренвилл в Прескотте, Онтарио. Карри — девичья фамилия его матери. Учился в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке.

Грэм наиболее известен по телевизионным ролям, включая роли второго плана и гостевые появления в «Докторе Хаусе» (Марк Уорнер), «Менталисте» (Уолтер Мэшбёрн), «Дурман» (Винс), «24 часа» (Тед Кофелл), «Юристах Бостона» (Фрэнк Гинсберг), «Отчаянных домохозяйках» (Эд Феррара), «Мыслить как преступник» (Вайпер) и множестве других.

Грэм живёт в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, со своей женой и дочерью.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактёры Канады